PRD puede referirse a:

Partidos políticos 
  Partido Radical Democrático Suizo, (1848-2009) extinto partido político de Suiza.
  Partido Radical Demócrata (España): (1934) extinto partido político de España.
  Partido Revolucionario Dominicano, (f. 1939) de la República Dominicana.
  Partido Revolucionario Democrático, (f. 1979) de Panamá.
  Partido Reformista Democrático, (f. 1984) de España.
  Partido Renovador Democrático, (f. 1985) de Portugal.
  Partido de la Revolución Democrática, (f. 1989) de México.
  Partido Renovador Democrático, (f. 1990) de Angola.
  Parti du Renouveau Démocratique, (f. 1990) de Benín.
  Partai Rakyat Demokratik, (f. 1996) de Indonesia.
  Partido de la Renovación Democrática (f. 2000) de Cabo Verde.

Otros 
 Plan de Recuperación ante Desastres

 

Siglas